Osoby o nazwisku Wunderlich:
 Carl Reinhold August Wunderlich (1815, w Sulz am Neckar - 1877, w Lipsku) – niemiecki lekarz
 Fritz Wunderlich (1930, w Kusel - 1966, w Heidelbergu) – niemiecki tenor liryczny
 Hans Georg Wunderlich (1928, w Stuttgarcie - 1974, tamże) – niemiecki geolog
 Jerzy Wunderlich (1930, w Krakowie - 2009, w Warszawie) – polski dziennikarz
planetoida
 (20347) Wunderlich (1998 HM121)
lampa elektronowa
 Lampa Wunderlicha (Wunderlich)